Forex kan syfta på:

 Forex, en världsomspännande decentraliserad finansiell marknad för handel med valutor engelska Foreign Exchange, se valutamarknad
 Forex (företag), ett svenskt företag som säljer och köper resevaluta med flera tjänster

Se även
 Växelkurs – mellan två valutor, hur mycket en valuta är värd i den andra valutan